L'édition 2019 du tournoi de tennis de Majorque se déroule du 17 au  à Calvià sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Sofia Kenin remporte le tournoi en simple, Kirsten Flipkens et Johanna Larsson celui en double.

Lauréates 
En simple, Sofia Kenin remporte son deuxième titre en battant en finale Belinda Bencic.

En double, Kirsten Flipkens et Johanna Larsson remportent leur  ensemble en battant en finale les Espagnoles María José Martínez Sánchez et Sara Sorribes Tormo. Il s'agit de leur  et  dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Majorque
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2019
Majorque
Sport en Espagne en 2019
Tennis en juin 2019